Сковорода (у деяких регіонах також використовується діалектний варіант «пательня») — посудина для смаження.
 «Сковорода» — найперша в світі електрична гавайська гітара.

Прізвище 

 Григорій Сковорода (1722—1794) — український філософ.
 Олександр Сковорода-Зачиняєв (1877(?)1887 — 1936) — український педагог і психофізіолог.

Похідне 
 «Сковорода» — Міжнародна літературна премія ім. Сковороди
 «Сковорода» — інтернет-радіо, що веде мовлення зі Львова.
 «Григорій Сковорода» — радянський повнометражний художній біографічний фільм.

Прізвища